La Supercoppa di Russia 2014 (ufficialmente ) è stata la dodicesima edizione della Supercoppa di Russia.

Si è svolta il 26 luglio 2014 allo Stadio Kuban' di Krasnodar tra il , vincitore della Prem'er-Liga 2013-2014 e il , vincitore della Coppa di Russia 2013-2014.

A conquistare il titolo è stato il CSKA Mosca che ha vinto per 3-1 con reti di Pontus Wernbloom, Zoran Tošić e Seydou Doumbia. Il Rostov era andato in vantaggio con la rete di Hrvoje Milić.

Tabellino

Formazioni

Note

Calcio nel 2014
 2014
Competizioni sportive a Krasnodar